rio-branquensi – abitanti di Rio Branco (Mato Grosso)
rio-branquensi – abitanti di Rio Branco do Sul
rio-branquensi – abitanti di Rio Branco
rio-branquensi – abitanti di Visconde do Rio Branco